Desajo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Brassica nigra.
 el nombre común de la planta Chenopodium album.